Paravireia är ett släkte av kräftdjur. Paravireia ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Paravireia